El Duque Carlos Miguel de Mecklemburgo (;   - 6 de diciembre de 1934) fue un oficial del Ejército Imperial Ruso, heredero presunto al trono de Mecklemburgo-Strelitz y desde 1918 jefe de la Casa Gran Ducal.

Vida en Rusia 
Nació en Oranienbaum, Rusia, siendo nieto del Gran Duque Jorge de Mecklemburgo-Strelitz vía su segundo hijo el Duque Jorge Augusto de Mecklemburgo (1824-1876) y su esposa la Gran Duquesa Catalina Mijáilovna de Rusia, una nieta del emperador Pablo I de Rusia. Carlos Miguel estudió en la Universidad de Estrasburgo donde obtuvo un PhD. Como nació en la rama rusa de la Casa Gran Ducal de Mecklemburgo-Strelitz, Carlos Miguel y su hermano mayor, el Duque Jorge Alejandro, sirvieron en el Ejército Imperial Ruso donde Carlos Miguel alcanzó el rango de teniente general. Cuando su hermano murió en 1909, Carlos Miguel fue elegido como custodio de sus hijos Catalina, María, Natalia y Jorge por Adolfo Federico V.

El 24 de junio de 1914, dos semanas después de la muerte de su primo el Gran Duque Adolfo Federico V, Carlos Miguel escribió al nuevo Gran Duque Adolfo Federico VI informándole de su deseo de renunciar a sus derechos al trono de Mecklemburgo-Strelitz. El 7 de agosto, poco después del estallido de la I Guerra Mundial se naturalizó como ciudadano ruso.

En marzo de 1917, Carlos Miguel fue arrestado y obligado a comparecer ante el parlamento ruso, la Duma. Después huyó a la región del Cáucaso.

Heredero de Strelitz 
El Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin, Federico Francisco IV escribió a Carlos Miguel informándole de que su primo Adolfo Federico VI había muerto el 23 de febrero de 1918, y por este hecho, debido a que era el primero en la línea de sucesión, había sido llamado a ocupar el trono. Una petición para aceptar el trono también fue enviada a Carlos Miguel por parte de los ciudadanos de Mecklemburgo-Strelitz, ya que querían mantener su independencia y no ser unidos a Mecklemburgo-Schwerin. Sin embargo, Carlos Miguel nunca recibió dichas cartas; él escribió una carta privada confirmando su deseo de renunciar a sus derechos a reinar en Mecklemburgo-Strelitz aunque la carta no llegó hasta Federico Francisco IV, quien actuaba como regente de Mecklemburgo-Strelitz, hasta enero de 1919 después de la caída de las monarquías alemanas. Como resultado, el asunto sobre la sucesión no pudo ser resuelto a tiempo y los dos grandes ducados de Mecklemburgo se convirtieron en estados libres separados en la República de Weimar.

Carlos Miguel finalmente dejó Rusia con su familia llegando primero a Francia antes de ir al exilio en Dinamarca. Mientras estuvo ahí sirvió como presidente de la Sociedad de Beneficencia Mutua para Oficiales Rusos en Dinamarca. En 1921 recibió un pago de cinco millones de marcos por el gobierno de Mecklemburgo en compensación por su renuncia al trono de Strelitz. En abril de 1930, volvió a Alemania y tomó residencia en su estado, en el castillo de Remplin viviendo ahí junto con su hermana viuda Elena.

Carlos Miguel adoptó a su sobrino Jorge, Conde de Carlow, quien era el hijo morganático de su hermano, el Duque Jorge Alejandro de Mecklemburgo (1859-1909), el 11 de septiembre de 1928 y confirmado por los tribunales de Malchin el 5 de octubre de 1928. Carlos Miguel murió soltero y sin hijos en Remplin, y fue sucedido como jefe de la Casa Gran Ducal por su sobrino e hijo adoptado, el anterior Conde de Carlow, Duque Jorge de Mecklemburgo.

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 
17 de junio de 1863 - 6 de diciembre de 1934: Su Alteza Real Duque Carlos Miguel de Mecklemburgo, Duque de Mecklemburgo-Strelitz

Honores 
Orden de San Andrés ()
Orden de la Corona Wéndica de la Casa de Mecklemburgo ()

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Duke Carl Michael | House of Mecklenburg-Strelitz

Duques no reinantes de Mecklemburgo-Strelitz
Pretendientes al trono
Militares de Rusia del siglo XX
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de cuarta clase de la Orden de San Vladimiro
Caballeros de tercera clase de la Orden de San Vladimiro
Grandes cruces con corona de gemas de la Orden de la Corona wéndica
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Caballeros de cuarta clase de la Orden de San Jorge